Петревичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Петревичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Петревичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Петревичи — агрогородок в Новогрудском районе Гродненской области.